Heilige Maria Moeder Godskerk (Beernem)
Heilige Maria Moeder Godskerk (Vorst)

Maria Moeder Godskerk